Viação Urbana Guarulhos, ou VUG ou ainda Viação Urbana, é uma empresa de ônibus da cidade de Guarulhos no estado de São Paulo que opera linhas municipais. Foi fundada em 02 de Março de 2013 e pertence ao Grupo NIFF. Uma curiosidade importante é que trata-se da antiga Empresa de Ônibus Guarulhos S/A que pertencia ao Grupo Guanabara, meados do ano de 2012 foi adquirida pelo Grupo NIFF e após um ano teve sua razão social alterada para Viação Urbana Guarulhos S/A. 

Em setembro de 2013 a empresa adquiriu 25 novos ônibus modelo CAIO Apache Vip III todos com acesso para deficientes físicos e possuem 13,20 metros de comprimento.

Em 2015 também passou a operar o transporte da cidade de Bebedouro, após ganhar a licitação pública. É conhecida como VUG Bebedouro.

Ligações externas 
Página da Viação Urbana Guarulhos
Página da VUG Bebedouro
Página do Grupo NIFF

Empresas de transporte por ônibus de Guarulhos
Empresas fundadas em 2012
Grupo NIFF
Fundações em São Paulo em 2012